Indian Hills (Colorado), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Colorado 
 Indian Hills (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky 
 Indian Hills (Nevada), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nevada 
 Indian Hills (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas